Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

408e régiment d'artillerie
408e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires